Das TennisCup Vlaanderen 2001 war ein Damen-Tennisturnier in Antwerpen. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 11. bis 19. Mai 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Antwerpen